Homaemus är ett släkte av insekter. Homaemus ingår i familjen sköldskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldskinnbaggar
Homaemus